

Сухоріч'є — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Сухоріч'є — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел
 Сухоріч'є — присілок, Томський район, Томська область

Див. також 
 Сухоріччя